Нава́й-Анго́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Тер-де-Люи и Кото-дю-Вик-Бий. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64415.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 160 км южнее Бордо, в 13 км к северу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1329 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 851 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 648 были экономически активными, 203 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 648 активных жителей работали 614 человек (323 мужчины и 291 женщина), безработных было 34 (13 мужчин и 21 женщина). Среди 203 неактивных 66 человек были учениками или студентами, 85 — пенсионерами, 52 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XII век)
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (XII век)
 Замок Навай (XI век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи